Ви́ктор Була́т: Булат, Виктор Васильевич (род. 1985) — молдавский футболист, полузащитник.
 Булат, Виктор Григорьевич (род. 1971) — белорусский легкоатлет, толкатель ядра.